Osoby:
 John Goedde – amerykański polityk
 Steve Diet Goedde – amerykański fotograf

Zobacz też:
 Gode
 Gödde